Francja:
 Grasse – miejscowość
 Grasse – okręg

Szwajcaria:
 Grasse Poule – francuska nazwa gminy Finsterhennen

Osoby:
 Andre De Grasse – kanadyjski lekkoatleta
 François Joseph Paul de Grasse – francuski wiceadmirał

Inne:
 De Grasse (1946) – krążownik

Zobacz też:
 Boulogne-la-Grasse
 Châteauneuf-Grasse
 Gare de Grasse
 Pournoy-la-Grasse
 Trébons-sur-la-Grasse
 USS De Grasse